Brede Mathias Moe (Flatanger, 1991. december 15. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, a Bodø/Glimt hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Brede Moe Flatanger városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Flatanger IL-nél kezdte, majd 2009-től a Steinkjer csapatát erősítette. 

2011-ben mutatkozott be Ranheim felnőtt csapatában. 2013-ban a norvég első osztályban szereplő Rosenborghoz igazolt. A 2014-es szezont kölcsönjátékosként Bodø/Glimt csapatában játszott. 2015-ben igazolt át Bodø/Glimthez. Először a 2015. április 6-ai, Sandefjord elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját a 2015. május 10-ei, Strømsgodset elleni találkozón lőtte.

A válogatottban 
2013-ban egy meccs erejéig tagja volt a norvég U21-es válogatottnak.

Statisztikák 
2023. március 18. szerint

Sikerei, díjai 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2020, 2021
 Ezüstérmes (2): 2019, 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

Élő személyek
1991-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói